Auböck ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Anton Auböck (1822–1883), deutscher Unternehmer 

 Felix Auböck (* 1996), österreichischer Schwimmer
 Inge Auböck (* 1939), österreichische Germanistin, Anglistin und Autorin 
 Maria Auböck (* 1951), österreichische Gartenarchitektin und Hochschullehrerin, siehe Auböck + Kárász
 Monika Auböck (* 1966), österreichische Schriftstellerin 

Familienname
Deutscher Personenname